White Trash Sideshow è il secondo album in studio dei Witche's Brew, pubblicato nel 2012 dalla Black Widow Records.

Tracce 

Tracce bonus nella versione CD
 Bloody Mary
 Revenge

Formazione 
 Mirko Zonca - basso, voce
 Mirko Bosco - chitarra
 Jos Solci - batteria

Ospiti
 Paolo Negri - organo Hammond

Collegamenti esterni